ou Kenneth John O'Brien (né en 1960), footballeur américain des New York Jets et Philadelphia Eagles ;
 , joueur de baseball américain des New York Yankees ;
 Kenneth O'Brien (1915-1990), animateur américain des studios Disney.